Пилиев — фамилия; имеет женскую форму Пилиева.
 Пилиев, Константин Григорьевич (род. 1983) — украинский тяжелоатлет, бронзовый призёр чемпионата Европы по тяжёлой атлетике 2005 года.
 Пилиев, Ника Константинович (род. 1991) — российский футболист, полузащитник.